El Espinal kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Espinal (ort), Tolima,

Mexiko 

 El Espinal, Naolinco, 
 El Espinal (kommun), Oaxaca, 
 El Espinal, El Espinal, 
 El Espinal, Actopan, 
 El Espinal, Sinaloa, Mazatlán, 
 El Espinal, Santiago Tuxtla, 
 El Espinal, San Martín Peras, 
 El Espinal, Michoacán de Ocampo,